

Toponyme

Naruto, ville de la préfecture de Tokushima
 , détroit situé entre l'île d'Awaji et l'île de Shikoku au Japon ;
 Tourbillon de Naruto, un phénomène naturel se produisant dans la ville de Naruto ;

Cuisine
 , une décoration culinaire japonaise à base de pâté de poisson de couleur blanche présentant une spirale rose orangé à l'intérieur ;

Culture 
Naruto, manga de Masashi Kishimoto, et son personnage principal, Naruto Uzumaki.
 Naruto est un personnage du jeu video Ultima Underworld, un mage situé au niveau 7 du donjon.